Кетрин Макормак () је британска глумица, рођена 3. априла 1972. године у Олтону (Енглеска).

Филмографија 

|-
| 1994. || || -{Loaded}- || ||
|-
| 1995. || Храбро срце || -{Braveheart}- ||Марон Макланок || 
|-
| 1995. || || -{Tashunga also released as North Star}- || || 
|-
| 1997. || || -{Deacon Brodie}- || ||
|-
| 1998. || || -{Dangerous Beauty}- || ||
|-
| 1998. || || -{The Land Girls}- || ||
|-
| 1998. ||Плес у Лугхнаси || -{Dancing at Lughnasa}- ||Кристина Манди ||
|-
| 1999. || || -{This Year's Love}- || ||
|-
| 2000. || || -{The Weight of Water}- || ||
|-
| 2000. || || -{Shadow of the Vampire}- || ||
|-
| 2000. || || -{Born Romantic}- ||Џоселин ||
|-
| 2001. || || -{Spy Game}- ||Елизабет Хадли ||
|-
| 2001. || || -{The Tailor of Panama}- ||Франческа Дин ||
|-
| 2005. || || -{A Sound of Thunder}- ||Соња Ранд || 
|-
| 2006. || || -{Renaissance}- || ||глас
|-
| 2007. || 28 недеља касније || -{28 Weeks Later}- ||Алис Харис|| 
|-
| 2008. || || -{Midnight Man}- || ||ТВ серијал
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1972.
Британске глумице
Енглеске глумице
Биографије живих особа